Korea kan syfta på:

 Korea (dans) – en ringdans
 Korea – tidigare namn på en grupp av sjukdomar som karaktäriseras av ofrivilliga hastiga rörelser, se danssjuka
 Koreaner – en östasiatisk folkgrupp som främst bebor den Koreanska halvön
 Koreanska – ett språk som talas av 78 miljoner människor, som officiellt språk i Nord- och Sydkorea
Koreakriget – konflikt på Koreahalvön 1950-53

Geografi
Koreahalvön – halvö i Östasien
Koreabukten – bukt i Gulahavet
Koreasundet – sund mellan på ena sidan Koreahalvön och på andra sidan öarna Honshu och Kyushu

Kulturgeografi
Korea – det historiskt enade riket och nationen på Koreahalvön i nordöstra Asien

Politisk geografi
Koguryo – ett kejsardöme i Manchuriet och på norra Koreahalvön 37 f.kr. - 668 e.kr.
 Balhae – ett koreansk kungadöme 698–926
Koryo – ett koreansk kungadöme 918–1392
Joseon – en regerande dynastin på Koreahalvön 1392–1897
Kejsardömet Korea – ett kejsardöme på Koreahalvön 1897-1910
Generalguvernementet Korea – den japanska koloniala myndigheten på Koreahalvön 1910-1945
Republiken Koreas provisoriska regering – en koreanska exilregeringen under den japansk ockupation 1918-1948
Folkrepubliken Korea – en provisorisk regering 1945-1946
Koreas demilitariserade zon – buffertzon mellan Nordkorea och Sydkorea 1953–

Nordkorea
Sovjetiska civilförvaltningen i Korea 1945-1948
Provisoriska folkkommittén för Nordkorea 1946-1948
Nordkorea –  folkrepublik belägen på den norra delen av Koreahalvön 1948–

Sydkorea
Amerikanska arméns militära förvaltning i Korea – (USAMGIK) 1945-1948
Sydkorea –  republik belägen på den södra delen av Koreahalvön 1948–